Agnes Bernauer ist der Name folgender Personen:
* Agnes Bernauer (um 1410–1435), Geliebte von Herzog Albrecht III. von Bayern-München
 Agnes Bernauer, Geburtsname von Agnes Bernelle (1923–1999), deutsche Schauspielerin

Agnes Bernauer steht für:
 Agnes Bernauer (Hebbel), Drama von Friedrich Hebbel (UA: 1852)
 Agnes Bernauer (Lilienhybride)
 Agnes Bernauer (Film), französischer Film von Raymond Bernard aus dem Jahr 1952 
 Agnes Bernauer, bis 2015 Name des Bruckmadl, Fahrgastschiff auf der Donau

Siehe auch:
 Agnes-Bernauer-Festspiele
 Agnes-Bernauer-Brücke (Straubing)